Нікколо Піццоло, Нікколо Піццоло або Нікколо ді Джованні да Вілла Ганцерла (італ. Niccolò di Pietro da Villaganzerla, прозванный Pìzzolo (или Pìzolo); 1421, Падуя — 1453, там же) — італійський художник та скульптор, представник падуанської школи.
 Габріелла Піццоло — американська акторка.